Freebird steht für:

 Freebird Airlines, eine türkische Charterfluggesellschaft
 Freebird Games, ein kanadisches Spielesoftwareunternehmen
 ein Pseudonym von Jana Pallaske (* 1979), deutsche Schauspielerin, Gitarristin und Sängerin
 die Mitglieder des Wrestling-Tag-Teams The Fabulous Freebirds

Free Bird ist:

 ein Lied der US-amerikanischen Rockband Lynyrd Skynyrd

Free Birds ist:

 der Originaltitel des computeranimierten Kinofilms Free Birds – Esst uns an einem anderen Tag